Der State Farm Evert Cup 1995 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Indian Wells. Er war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 27. Februar bis zum 5. März 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Indian Wells